Viggianello può riferirsi a diversi toponimi:
 Viggianello – comune francese del dipartimento della Corsica del Sud
 Viggianello – comune italiano della provincia di Potenza